Frederik Ahlefeldt kan henvise til flere personer:

 Frederik Ahlefeldt (storkansler) (1623-1686) – dansk-holstensk lensgreve af Langeland, storkansler samt statholder i Hertugdømmerne 1648-1686
 Frederik Ahlefeldt (1627-1672) (1627-1672) – dansk-holstensk officer
 Frederik Ahlefeldt (1662-1708) (1662-1708) – dansk-holstensk lensgreve af Langeland og statholder i Hertugdømmerne 1686-1708
 Frederik Ahlefeldt (1702-1773) (1702-1773) – dansk lensgreve af Langeland og officer
 Frederik Ahlefeldt-Laurvig (1760-1832) – dansk lensgreve af Langeland og officer